В Белоруссии критерии отнесения населённых пунктов к категориям установлены Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь». Согласно этому закону, к категории посёлков городского типа (сокращённо п. г. т., пгт) относятся:
 городские посёлки («гарадскія пасёлкі», исторически «мястэчкі») — населённые пункты с численностью населения свыше 2 тысяч человек, имеющие промышленные и коммунальные предприятия, социально-культурные учреждения, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
 курортные посёлки(«курортныя пасёлкі») — населённые пункты с численностью населения не менее 2 тысяч человек, на территории которых расположены санатории, дома отдыха, пансионаты, другие оздоровительные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, культурно-просветительные учреждения;
 рабочие посёлки («рабочыя пасёлкі») — населённые пункты с численностью населения не менее 500 человек, расположенные при промышленных предприятиях, электростанциях, стройках, железнодорожных станциях и других объектах.

Карта расположения посёлков городского типа Белоруссии 
Посёлки городского типа с населением:

Зелёным цветом обозначены посёлки городского типа, население которых увеличивается, красным — уменьшается.

Список посёлков городского типа 
По состоянию на 14 октября 2009 года (перепись населения) в Белоруссии насчитывалось 94 посёлка городского типа, в том числе 83 городских посёлка, 1 курортный посёлок, 10 рабочих посёлков.

По состоянию на 1 января 2017 года оставалось 88 посёлков городского типа, в том числе 79 городской посёлок, 8 рабочих посёлков, 1 курортный посёлок.

19 городских посёлков являлись районными центрами.

По состоянию на 1 января 2016 года в 22 посёлках городского типа население составляло более 6 000 человек (минимальная численность, необходимая для города), а в 28 — менее 2 000 (нижний уровень для городского посёлка).

Список бывших посёлков городского типа

Галерея

См. также 
 Города Белоруссии

Примечания 

 
Посёлок городского типа